

Codici 
 SGB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Singaua (Papua Nuova Guinea)

Sigle 
 Sindacato Generale di Base - sindacato di base italiano
 Steam Gun Boat - classe di motocannoniere della Royal Navy